dawna nazwa wsi Cerekiew (województwo małopolskie)
 cerkiew (budynek)
 Cerkiew (organizacja)
 Cerkiew prawosławna
 Cerkiew greckokatolicka